

Топоніми 
Наошіма — острів в Японії, у Внутрішньому Японському морі.
Наошіма — група островів в Японії, у Внутрішньому Японському морі.
Наошіма — містечко в Японії, у префектурі Каґава.